Singles… Driven by the Music — бокс-сет американской певицы Донны Саммер, выпущенный 2 октября 2015 года лейблом Driven By The Music. На альбоме представлены синглы, изданные Geffen и Atlantic Records с альбомов The Wanderer, Donna Summer, Cats Without Claws, All Systems Go, Another Place and Time и Mistaken Identity. Каждый диск был оформлен как виниловая копия определённого сингла. В комплект также входят новые заметки журналиста Кристиана Джона Уикана, которые содержат совершенно новые интервью с такими музыкантами, как , Мэтт Эйткен, Джеллибин Бенитес, Харольд Фальтермайер, Пит Хаммонд, Рэй Паркер мл.,  и Пит Уотерман.

Список композиций 
The Wanderer
 1-1. «The Wanderer» — 3:46
 1-2. «Stop Me» — 3:44

Cold Love	
 2-1. «Cold Love» (Edit) — 3:16
 2-2. «Grand Illusion» — 3:53
 2-3. «Cold Love» — 3:38

Who Do You Think You’re Foolin’	
 3-1. «Who Do You Think You’re Foolin’» (Edit) — 3:59
 3-2. «Running for Cover» — 3:48

Looking Up	
 4-1. «Looking Up» — 3:57
 4-2. «Who Do You Think You’re Foolin’» — 4:18

Love Is In Control (Finger on The Trigger)	
 5-1. «Love Is in Control (Finger on the Trigger)» (7" Version) — 3:42
 5-2. «Sometimes Like Butterflies» — 4:28
 5-3. «Love Is In Control (Finger on the Trigger)» (Dance Remix) — 7:07
 5-4. «Love Is In Control (Finger on the Trigger)» (Instrumental featuring Ernie Watts on Saxophone Solo) — 7:04

State of Independence	
 6-1. «State of Independence» (7" Version) — 4:25
 6-2. «Love Is Just a Breath Away» — 3:54
 6-3. «State of Independence» — 5:50

The Woman in Me	
 7-1. «The Woman in Me» — 3:54
 7-2. «Livin’ in America» — 4:42
 7-3. «The Wanderer» — 3:46

Protection	
 8-1. «Protection» — 3:35
 8-2. «(If It) Hurts Just a Little» — 3:53
 8-3. «State of Independence» — 5:50

There Goes My Baby	
 9-1. «There Goes My Baby» — 4:06
 9-2. «Maybe It’s Over» — 4:42
 9-3. «Face the Music» — 4:15

Supernatural Love	
 10-1. «Supernatural Love» (Remix) — 3:38
 10-2. «Face the Music» — 4:15
 10-3. «Supernatural Love» (Extended Dance Remix) — 6:11
 10-4. «Suzanna» — 4:29

Eyes	
 11-1. «Eyes» (7" Remix Edit) — 3:47
 11-2. «It’s Not the Way» — 4:22
 11-3. «Eyes» (Extended Mix) — 6:58
 11-4. «I’m Free (Extended Mix)» — 6:20

Dinner with Gershwin	
 12-1. «Dinner with Gershwin» (Edit) — 4:10
 12-2. «Dinner with Gershwin» (Instrumental) — 4:55
 12-3. «Dinner with Gershwin» (Extended Version) — 7:45
 12-4. «Dinner with Gershwin» (LP Version) — 4:38
 12-5. «Tearin’ Down the Walls» — 3:57

All Systems Go	
 13-1. «All Systems Go» (Edit) — 3:59
 13-2. «Bad Reputation» — 4:14
 13-3. «All Systems Go» (Extended Remix) — 7:55

Only the Fool Survives	
 14-1. «Only the Fool Survives» (Edit) — 4:02
 14-2. «Love Shock» — 4:16

This Time I Know It’s for Real
 15-1. «This Time I Know It’s for Real» — 3:36
 15-2. «Whatever Your Heart Desires» — 3:52
 15-3. «This Time I Know It’s for Real (Extended Version)» — 7:21
 15-4. «This Time I Know It’s for Real (Instrumental)» — 3:34
 15-5. «Interview» — 28:52

I Don’t Wanna Get Hurt	
 16-1. «I Don’t Wanna Get Hurt» (7" Remix) — 3:32
 16-2. «I Don’t Wanna Get Hurt» (Instrumental) — 4:46
 16-3. «I Don’t Wanna Get Hurt» (Extended Version) — 6:59
 16-4. «Dinner with Gershwin» — 4:38

Love’s About to Change My Heart	
 17-1. «Love’s About to Change My Heart» (PWL 7" Mix) — 3:47
 17-2. «Love’s About to Change My Heart» (Extended Remix) — 6:19
 17-3. «Love’s About to Change My Heart» (Instrumental) — 5:13
 17-4. «Jeremy» — 4:36
 17-5. «Love’s About to Change My Heart» (Clivillés & Cole 12" Mix) — 7:47
 17-6. «Love’s About to Change My Heart» (Dub 2) — 7:13
 17-7. «Love’s About to Change My Heart» (Clivillés & Cole 7" Mix) — 4:21
When Love Takes Over You	
 18-1. «When Love Takes Over You» (Remix) — 3:37
 18-2. «Bad Reputation» — 4:14
 18-3. «When Love Takes Over You» (Extended Remix) — 6:13
 18-4. «When Love Takes Over You» (Instrumental) — 3:35
Breakaway	
 19-1. «Breakaway» (Power Radio Mix) — 4:04
 19-2. «Love Is in Control (Finger on the Trigger)» — 4:19
 19-3. «Breakaway» (Remix — Full Version) — 6:44
 19-4. «Breakaway» (Remix — Edit) — 3:34
 19-5. «Breakaway» (Extended Power Mix) — 6:09

State of Independence (1990 Remixes)	
 20-1. «State of Independence» (New Bass Edit) — 4:10
 20-2. «State of Independence» (New Bass Mix) — 5:58
 20-3. «State of Independence» (No Drum Mix) — 5:46
 20-4. «State of Independence» (N.R.G. Mix) — 5:34
 20-5. «State of Independence» (7" Version) — 4:25
 20-6. «Love Is Just a Breath Away» — 3:54

When Love Cries	
 21-1. «When Love Cries» (Radio Remix) — 4:10
 21-2. «When Love Cries» (12" Club Mix) — 6:56
 21-3. «What Is It You Want» — 4:42

Work That Magic	
 22-1. «Work That Magic» (ISA Full Length Remix) — 4:57
 22-2. «Let There Be Peace» — 3:58
 22-3. «Work That Magic» (Extended ISA Remix) — 6:17
 22-4. «Work That Magic» (Capricorn ISA Remix) — 4:26
 22-5. «This Time I Know It’s for Real» — 3:36
 22-6. «Dinner with Gershwin» — 4:38
 22-7. «State of Independence» — 5:50

State of Independence (1996 Remixes)	
 23-1. «State of Independence» (New Radio Millennium Mix) — 5:00
 23-2. «State of Independence» (Creation Mix) — 4:19
 23-3. «State of Independence» (Original Album Version) — 5:50
 23-4. «State of Independence» (DJ Dero Vocal Mix) — 8:19
 23-5. «State of Independence» (Murk Club Mix) — 8:22
 23-6. «State of Independence» (Jules & Skin Vocal Mix) — 6:24
 23-7. «State of Independence» (Murk-A-Dub Dub) — 6:21
 23-8. «State of Independence» (Cuba Libre Mix) — 6:31
 23-9. «State of Independence» (Jules & Skin Dub Remix) — 6:24

Bonus Unreleased Mixes	
 24-1. «This Time I Know It’s for Real (Hot Tracks Mix — Mix 1)» — 7:17
 24-2. «Whatever Your Heart Desires» (Hot Tracks Mix) — 6:12
 24-3. «If It Makes You Feel Good» (Hot Tracks Mix) — 6:37
 24-4. «Love’s About To Change My Heart» (Hot Tracks Mix) — 5:17
 24-5. «Work That Magic» (Hot Tracks Mix) — 6:18
 24-6. «Highway Runner» (Disconet Mix) — 5:52

Примечания

Ссылки 

Альбомы по алфавиту
Сборники 2015 года
Бокс-сеты Донны Саммер